NJS steht für:
 Nationale Jeugdstorm, Organisation der faschistischen niederländischen Partei Nationaal-Socialistische Beweging im Zweiten Weltkrieg
 NationalJet, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Naval Justice School, Ausbildungsstätte des Judge Advocate General’s Corps der Vereinigten Staaten
 Bahnhof Jossa (DS100-Code)

NJS